Cikedokan (Bayongbong), een plaats in Indonesië
Cikedokan (Cikarang Barat), een plaats in Indonesië